Андрей Михайлович Педан () — российский хоккеист, защитник клуба СКА. Старший брат хоккеиста Руслана Педана.

Карьера

Клубная 
Будучи воспитанником «Крыльев Советов», перешёл в московское «Динамо», которым был выбран на Драфте юниоров КХЛ 2010 года под 18-м номером. Также в 2010 году он был выбран под 32-м номером на драфте Канадской хоккейной лиги командой «Гелф Шторм» и в том же году присоединился к команде. В 2011 году был выбран на драфте НХЛ 2011 года командой «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 63-м номером. 3 апреля 2013 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс». Был отправлен в клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Саунд Тайгерс», где выступал за фарм-клуб «Островитян» на условиях любительского пробного контракта.

25 ноября 2014 года был обменен в клуб «Ванкувер Кэнакс». В сезоне 2015/16 дебютировал в НХЛ. В октябре 2017 года был обменен в «Питтсбург Пингвинз», но в сезоне 2017/18 выступал за фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». Летом 2018 подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом».

Сборная 
В составе молодёжной сборной России принимал участие в Subway Super Series 2010 и 2011. Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2011 года.

В ноябре 2018 вызван в сборную на первый этап Еврохоккейтура на Кубок Карьяла. В первой же игре забросил дебютную шайбу за сборную России. Принял участие в 3 матчах и в составе сборной России стал обладателем Кубок Карьяла.

В декабре 2018 снова вызван в сборную России на второй этап Еврохоккейтура на Кубок Первого канала, где провел две матча и стал обладателем Кубка Первого канала.

В феврале 2019 вызван на третий этап Еврохоккейтура.

Статистика

Клубная карьера

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Стоктон Тандер»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург